Never Stop può riferirsi a:

Never Stop (album The Bad Plus), album in studio del trio jazz The Bad Plus, uscito l'8 agosto 2010.
Never Stop (Echo & the Bunnymen), un singolo del gruppo musicale inglese Echo & the Bunnymen, pubblicato l'8 luglio 1983.
Never Stop, singolo del gruppo Brand New Heavies, uscito nel 1991.
Never Stop, canzone del gruppo tedesco Bro'Sis, uscita nel 2003.